Lana se poate referi la:

 Lana (prenume), prenume
 Lana, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia